Witte se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eduard Theodor Witte
 Frans Witte
 Gaston-François de Witte
 Heinrich Witte
 Kai-Erik Witte
 Leendert J. Witte